Eduard Andrei Vasile, cunoscut și ca „profukool”,(n. 1 aprilie 1995, Bucuresti, România), este un profesor, consilier în dezvoltare personală și publicist român.

Biografie 
S-a născut la București într-o familie modestă. A făcut studiile în orașul natal, urmând cursurile Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, profil uman, secția de filologie. După bacalaureat a studiat Administrarea Afacerilor în limba engleză, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, continuând cu un masterat în același domeniu, dar în limba franceză.

În anul 2015 a fost cofondatorul primei agenții de știri interreligioase, orthonews.ro. Din lipsa oricărei finanțări externe, proiectul a eșuat.

În anul 2012, în urma rezultatelor excepționale la olimpiada de istorie, a făcut parte din prima delegație de elevi români la Auschwitz în cadrul „The March of The Living”. Revista liceului pe care l-a absolvit a fost în sarcina sa, „Liceenii”, ocupându-se de tehnoredactare și de conținut, participând la concursurile locale și naționale de reviste școlare.

În anul 2015 s-a înscris la cursurile de limbă rusă, iar sub îndrumarea Prof. Dr. Florina Mohanu, directorul Centrului Cultural Rus din cadrul ASE București, a obținut o bursă de perfecționare de limbă la Sankt Petersburg. Acesta a refuzat bursa, continuându-și studiile în România.

În anul 2018 a debutat în învățământul primar ca profesor de limba engleză, ulterior însușindu-și porecla de „profukool”.

În 2021 a devenit consilier în dezvoltare personală, cu un program de mentorat în relații de cuplu și relații de familie. În paralel cu activitatea de la catedră, s-a dedicat și domeniului artei. În 2016, în urma decesului bunicului său, a început să picteze, până la finalul anului vernisând prima sa expoziție. La scurt timp a început să cânte la pian, însă fără să ia ore particulare. Cântările sale sunt bazate pe tutoriale online și pe urechea muzicală pe care a declarat, într-o emisiune locală, că a moștenit-o de la bunicul său, de asemenea, artist.

Copilărie 
Într-un interviu acordat paginii „Ce se întâmplă doctore?”, Eduard a declarat că nu a avut o copilărie fericită, trăind într-un mediu conflictual. Acesta a fost îndrumat de mama și de bunica sa maternă, asigurându-i o educație adecvată. Cu ajutorul psihoterapiei a reușit să-și vindece rănile din trecut.

Activitate profesională 
În prezent susține cursuri de limba engleză și de dezvoltare personală, fondând o pagină destinată SUA, precum și un podcast despre relații de cuplu și relații de familie („Sănătoși la Cap”). Colaborează cu publicații internaționale precum Medium și Authority Magazine, căpătând rapid notorietate în domeniu și fiind publicat și în alte pagini de media.  Este specialist pentru „Ce se întâmplă doctore?”, unde publică articole despre relații, sexualitate, educație, psihologie și carieră și creează materiale video pentru rubrica dedicată. 

Începând cu luna iunie 2022 a devenit contributor pentru publicația on-line Republica.ro, platformă fondată de Cristian Tudor Popescu, Claudiu Pândaru, Florin Negruțiu și Alex Livadaru.

A fost invitat la emisiuni locale unde a dezbătut problemele de natură emoțională cu care s-a confruntat de-a lungul vieții. 

Într-un interviu acordat Radio România Actualități, Eduard descrie orele de limba engleză, adoptând metode nonformale de predare și învățare.

A participat la congrese și conferințe, simpozioane internaționale precum „The March of The Living” și sesiuni de comunicări științifice. Susține minoritățile etnice și sexuale, fiind un promotor al echilibrului și al libertății de exprimare.

A fost ales ambasador al „Anului European al Tineretului” în octombrie 2022, călătorind la Bruxelles și reprezentând România la conferințele internaționale LevelUp! 2022.

Note

Legături externe 
 Cine este „profukool”, cel mai neconvențional profesor care le predă copiilor limba engleză pe ritmuri de ABBA - csid.ro
 Cum a trecut Eduard Andrei Vasile peste o copilărie marcată de durere și lacrimi pentru a ajunge astăzi consilier în relații de cuplu - Life.ro
 Eduard Andrei Vasile, profukool, în direct la Radio România Actualități
 Povestea unui tânăr care a crescut cu un tată abuziv 
 Eduard Andrei Vasile, profukool, despre școala online în pandemie  
 Born&Reborn - by Eduard Andrei Vasile 
 Teacher & Trainer Eduard Andrei Vasile On The 5 Things Parents Can Do To Help Their Children Thrive and Excel In School - Medium.com 
 Cum poți avea o relație de cuplu sănătoasă? Ce să faci, ce să nu faci? 
 Omul care reușește să aducă frumosul în viața noastră

Nașteri în 1995
Nașteri pe 1 aprilie
Profesori români
Români cunoscuți sub pseudonimele folosite
Oameni în viață
Bucureșteni